Синха́й () — уезд в Хайнань-Тибетском автономном округе провинции Цинхай.

История 
Уезд был образован в 1945 году.

В 1952 году уезд Синхай был преобразован в Синхай-Тибетский автономный район (兴海藏族自治区). 6 декабря 1953 года был создан Хайнань-Тибетский автономный район (海南藏族自治区), и вновь созданный из Синхай-Тибетского автономного района уезд Синхай вошёл в его состав. 5 июня 1955 года Хайнань-Тибетский автономный район был преобразован в Хайнань-Тибетский автономный округ.

30 июля 2009 года в поселке Цзыкэтань была обнаружена вспышка лёгочной чумы.

Административно-территориальное деление 
Уезд Синхай делится на 3 посёлка и 4 волости:
 Посёлок Цзыкэтань (子科滩镇)
 Посёлок Хэця (河卡镇)
 Посёлок Цюйшэньань ({曲什安镇)
 Волость Вэньцюань (温泉乡)
 Волость Лунцзан (龙藏乡)
 Волость Чжунте (中铁乡)
 Волость Таннайхай (唐乃亥乡)

Экономика 
На реке Хуанхэ ведётся строительство ГЭС «Янцюй» установленной мощностью 1,2 млн кВт.

Примечания

Ссылки 
 

Уезды провинции Цинхай
Хайнань-Тибетский автономный округ